

Patronyme 

 Nicole Stratford (née en 1989), footballeuse néo-zélandaise.

Toponyme 

Stratford est un toponyme principalement trouvé dans les pays anglophones. Il dérive des deux mots anglo-saxons stræt (, "route", ou plus spécifiquement "voie romaine") et ford (gué). Une variante du mot inclut "Stretford".

Statford (Australie), ville de Nouvelle-Galles du Sud ;

Stratford (Québec), municipalité de canton du Québec ;
 Stratford (Île-du-Prince-Édouard) ;
 Stratford (Ontario) ;

Stratford (Connecticut) ;
 Stratford (Californie) ;
 Stratford (Dakota du Sud) ;
 Stratford (Illinois) ;
 Stratford (Iowa) ;
 Stratford (New Hampshire) ;
 Stratford (New Jersey) ;
 Stratford (New York) ;
 Stratford (Oklahoma) ;
 Stratford (Texas) ;
 Stratford (Virginie) ;
 Stratford (Wisconsin) ;
 Stratford Hall Plantation, comté de Westmoreland, en Virginie ;

Stratford-on-Slaney, comté de Wicklow ;

Stratford (Nouvelle-Zélande), ville de la région de Taranaki ;

Stratford-upon-Avon, ville d'Angleterre ;
 Stratford, quartier londonien ;
 Stratford, station du métro de Londres ;
 Stratford, station, des branches nord (terminus) et est-nord (passage), de la ligne de métro léger automatique Docklands Light Railway (DLR), sur le territoire du Grand Londres.

Homonymie de toponyme
Toponyme indiquant un gué en Australie
Toponyme indiquant un gué au Canada
Toponyme indiquant un gué aux États-Unis
Toponyme indiquant un gué en Irlande
Toponyme indiquant un gué en Nouvelle-Zélande
Toponyme indiquant un gué au Royaume-Uni